St. Vincent! Land So Beautiful ist die Nationalhymne von St. Vincent und die Grenadinen.

Englischer Originaltext

St. Vincent! Land so beautiful,
With joyful hearts we pledge to thee,
Our loyalty and love, and vow,
To keep you ever free.

Refrain:
Whate’er the future brings,
Our faith will see us through,
May peace reign from shore to shore,
And God bless and keep us true.

Hairoun! Our fair and blessed isle,
Your mountains high, so clear and green,
Are home to me, though I may stray,
A haven, calm serene.

Refrain

Our little sister islands are,
Those gems, the lovely Grenadines,
Upon their seas and golden sands,
The sunshine ever beams.

Refrain

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Nationalhymne
Nationales Symbol (St. Vincent und die Grenadinen)